Clifton Place bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Clifton Place (Columbia, Tennessee), NRHP-ID: 70000613
 Clifton Place (Wales, Tennessee), NRHP-ID: 73001767